Nomads est un mot anglais signifiant « nomades ». Le terme peut désigner :

 Nomads, chapitre québécois des Hells Angels, groupe de motards criminalisés.
 Nomads, groupe de world music, connu essentiellement pour son tube Yakalelo en 1998.
 Nomads, groupe de Boston (États-Unis), fruit de la rencontre entre Pierre HUBERSON (Guadeloupe), Mark GONCALVES (Cap-Vert) et Steve DESROSIERS (Haïti).
 The Nomads, un groupe de garage rock suédois.
 Nomads, film américain réalisé par John McTiernan en 1986.
 Nomads, jeu vidéo PC édité par Focus en 2002.
 Nomads, association loi de 1901 créée en 2011 pour lutter dans les domaines humanitaires, sociaux et environnementaux à travers les actions "Eau Propre" et "École en Couleurs".